Whitneyville Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Whitneyville Congregational Church (Hamden, Connecticut), NRHP-ID 95000906
 Whitneyville Congregational Church (Whitneyville, Maine), NRHP-ID 79000170